

Compagnies 

 Abercrombie & Fitch, entreprise américaine de mode vestimentaire
 Fitch Ratings, agence de notation financière internationale.

Patronyme 

 Asa Fitch (1809–1879), entomologiste américain ;
 Ashbel Parmelee Fitch (1848–1904), homme politique américain ;
 Bill Fitch (1934-2022), entraineur formateur de basket ;
 Bruce Fitch (19?-), homme politique canadien ;
 Clyde Fitch (1865-1909), dramaturge américain ;
 Frederic Brenton Fitch (1908-1987), logicien américain ;
 John Fitch (1743–1798), inventeur américain ;
 John Fitch (1917-2012), pilote automobile américain ;
 John Nugent Fitch (1840–1927), illustrateur botanique et lithographe britannique ;
 Joyce Fitch (1922-2012), joueuse de tennis australienne ;
 Noël Riley Fitch (née en 1937), biographe et historienne américaine ;
 Val Logsdon Fitch (1923–2015), physicien américain, colauréat du prix Nobel en 1980 ;
 Walter Hood Fitch (1817-1892), illustrateur botanique et lithographe britannique.

Personnage fictif 
 Emily Fitch est un personnage de la série télévisée britannique Skins ;
 Katherine Fitch est un personnage de la série télévisée britannique Skins.